Пётр Петрович Иванищук (25 марта 1947, село Гуща, Волынская область, УССР — 22 сентября 2008, Иваново) — советский и российский энтомолог и паразитолог, специалист по биологии и кариологии слепней.

Биография 
Родился 25 марта 1947 года в селе Гуща, Любомильского района Волынская области. С 1964 по 1970 года учился в Ивановском медицинском институте. С этим вузом была связана вся его дальнейшая карьера. В 1973 года защитил кандидатскую диссертацию под руководством профессора Н. В. Хелевина на тему «Некоторые вопросы морфологии, экологии и фенологии преимагинальных фаз слепней». В 1986 году защитил докторскую диссертацию по теме «Сравнительная кариология, морфология и экология слепней фауны СССР». Звание профессора присуждено в 1988 году. Был заведующим кафедрой биологии и деканом педиатрического факультета. С 1996 по 2000 годы был первым проректором и дважды исполнял обязанности ректора Ивановской медицинской академии.

Научные достижения 
Разработал метод изучения метафазных хромосом из клеток преджелудка имаго слепней и усовершенствовал методики приготовления временных и постоянных препаратов хромосом. Впервые описал кариотипы 50 видов и 4 подвидов слепней. Описал один вид слепней Tabanus dolini Ivanistshuk, 1986. Руководил разработками в области регенерации, трансплантации органов и тканей млекопитающих. Руководил подготовкой 4 кандидатских и 1 докторской диссертации.

Иванищуку было присвоено звание «Ветеран труда», он отмечен знаками «Отличник здравоохранения» и «За охрану природы России».

Избранные публикации 
Автор 156 научных и учебно-методических публикаций, в том числе:

Примечания 

Диптерологи по алфавиту
Энтомологи XX века
Энтомологи СССР
Ректоры вузов СССР
Энтомологи по алфавиту